Le terme turco-iranien peut se référer :
 aux minorités d'Iran parlant des langues turques : les azéris, les afshars et les kashkaïs par exemple (cf. Turcs iraniens)
 aux pays turcophones tels que l'Azerbaïdjan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan qui ont une culture similaire à celles des peuples iraniens.
 aux divers traits hybrides turcs ou iraniens en termes de culture, de dynasties régnantes ou même de génétique des divers peuples établis en Asie occidentale et centrale.
 à un terme désignant ceux qui habitent sur la frontière entre l'Iran et la Turquie.